Любо́вь Влади́мировна Те́рехова (род. 25 декабря 1941, гор. Москва, РСФСР, СССР) — автор и ведущая телепередач Центрального телевидения Гостелерадио СССР: «Сельский час», «Крестьянский вопрос», «Завалинка», «Человек на земле».Член Союза журналистов и член Союза писателей России.

Биография: 
Терехова Любовь Владимировна родилась 25 декабря 1941 года. Ее мать — Терехова Евгения Ивановна, в прошлом белорусская крестьянка, работала в Москве крановщицей на разливе стали в фасонно-литейном цехе завода «Серп и Молот». Там же работал и ее отец — сталевар Владимир Иванович Терехов.

Накануне Великой Отечественной войны родители Тереховой поженились, и совсем скоро Владимир Терехов ушел на фронт добровольцем. В 1943 году, во время сражения под Прохоровкой, ее отец был тяжело ранен, и следующие 35 лет был парализован.

Детство 
Свое детство Любовь Терехова провела в деревне Старое Полесье Могилевской области у бабушки, где и закалился и сформировался сильный характер, доброе отношение к людям, и любовь к труду. В школу Любовь Терехова пошла уже в Москве, класс был очень дружным, у многих из ее друзей отцы не вернулись с войны, у кого-то отцы были инвалидами — эти невзгоды сплотили их, дружили потом всю жизнь. После окончания школы она поступила на филологический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Юность 
Ее первые поэтические опыты начались в студенческом поэтическом объединении «Луч», возглавляемое Игорем Волгиным. После окончания учебы в университете была избрана освобожденным секретарем комитета ВЛКСМ в Институте химической физики АН СССР.

Трудовая деятельность: 
С 1967 года Любовь Терехова начала работать на Центральном телевидении. Трудилась в редакции литературно — драматических программ, работала редактором программ «Мастера советского спорта», «Мастера зарубежного спорта». Также работала ведущей программы «Тележурнал от 7 до 70», с Андреем Петровичем Старостиным. Работала над созданием программы «Рассказы о коммунистах». Возглавляла отдел, где создавались рубрики: «Человек и закон», «Вам отвечает — министр», «Давайте разберемся», «Мир сегодня».

В 1978 г. училась в Академии общественных наук при ЦК КПСС. После окончания учебы была назначена заведующей общественно-политическим отделом в ежемесячный советский и российский литературно-музыкальный и общественно-политический иллюстрированный журнал «Кругозор» с аудио приложениями в виде гибких грампластинок. Издавался в 1964—1992 годах.

С 1991 года у Любови Тереховой началась вторая жизнь на телевидении, в которой она работала в редакции «Республика» над новой рубрикой «Крестьянский вопрос». Во время работы объехала всю Россию, от Камчатки до Архангельска, от Вологды до Астрахани. Особенно была интересна рубрика «Вот моя деревня», где она создавала программы, работала то дояркой, то свинаркой, то рыбачкой, то звероводом…. Особое место в телевизионном творчестве занимала ее авторская программа «Завалинка», в которой ей удалось объединить знаменитостей Советского союза и простых рабочих.

Поэтические сборники: 
 C конца 90-х годов у Любови Тереховой вышло более 10 поэтических сборников:
 «Начало»
 «Пока ты есть»
 «Как любо мне России пригодиться»
 «Была трудна дорога к храму»
 «В мое сердце стучит моя Родина»
 «Чем дальше от Советского союза»
 «Моей души золотая пыльца»
 «Распятая душа»
 «Израненное сердце»
 «Пока звенит серебряное стремя»
 «Мне быть бы Королевой»
 «Моя судьба — трагедия Шекспира»
 «Спасибо Господу за все!»

Ссылки:

Официальный сайт Любови Тереховой

Стихи Любови Тереховой на портале «Stihi.ru» 

Телеведущие СССР
Сценаристы СССР
Поэтессы России